Штайрэгг () — община и город  в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Урфар-Умгебунг.  Население составляет 4762 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 33 км². Официальный код  —  41 624.

Политическая ситуация 
Бургомистр общины — Йозеф Бухнер (SBU) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей общины () состоит из 31 места.

 другие: 12 мест.
 СДПА занимает 11 мест.
 АНП занимает 7 мест.
 АПС занимает 1 место.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Верхней Австрии